Ларс Крог Йеппесен (; род. 5 марта 1979, Видовре) — датский гандболист, выступает за германские клубы "Фленсбург-Хандевитт", «ГК Киль» и сборную Дании.

Карьера

Клубная 
Ларс Крог Йеппесен начал профессиональную карьеру в клубе Аведоре. В 1997 году Йеппесен перешёл в Team Helsinge. В 2000 году Ларс Крог Йеппесен перешёл в Фленсбург-Хандевитт. В составе Фленсбург-Хандевитт Йеппесен стал чемпионом Германии. В 2004 году Ларс Крог Йеппесен перешёл в испанский клуб ГК Барселона. Йеппесен, в составе клуба ГК Барселона выиграл чемпионат Испании. В 2006 году Ларс Крог Йеппесен перешёл в немецкий клуб ГК Киль. В составе ГК Киль Йеппесен выиграл чемпионат Германии. Йеппесен в составе ГК Киль, во всех турнирах сыграл 16 матчей и забросил 24 гола. В 2007 году Ларс Крог Йеппесен перешёл в датский клуб Бьеррингбро-Силькеборг. В сезоне 2010/11 и сезоне 2013/14 Йеппесен выступал за датский клуб Колдинг. В сезоне 2013/14 Йеппесен, выступая за Колдинг, выиграл чемпионат Дании. В 2011/12 Ларс Крог Йеппесен выступал за датский клуб ГК Фюн.

В сборной 
Ларс Крог Йеппесен выступает за сборную Дании. Ларс Крог Йеппесен сыграл за сборную Дании 135 матчей и забросил 384 голов

Тренерская карьера 
В 2012 году Ларс Крог Йеппесен работал помощником тренера в клубе Колдинг. В 2014 году Ларс Крог Йеппесен работал помощником тренера в клубе Team Esbjerg. С 2017 года Ларс Крог Йеппесен стал помощником тренера датского клуба SønderjyskE.

Титулы 
 Чемпион Дании: 2014
 Чемпион Германии: 2004, 2007
 Чемпион Испании: 2006
 Кубок Дании: 2014
 Кубок Германии: 2003, 2004, 2007
 Лига чемпионов ЕГФ: 2005, 2007
 Кубок ЕГФ: 2001
 чемпион Европы: 2008

Статистика 
Статистика Ларса Крога Йеппесена

Ссылки 
 Lars Krogh Jeppesen
 http://archiv.thw-handball.de/thw/sp_jeppe.htm

Гандболисты Дании
Игроки сборной Дании по гандболу
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Барселона»